Biskop Gunner har flere betydninger:
 Biskop Gunner i Ribe – dansk biskop i 1200-tallet.
 Biskop Gunner i Viborg – dansk biskop i 1200-tallet.